Deoband, een Indiase stad
 Deobandi (beweging), een beweging binnen de soennitische islam